

Geografia 
 Breggia – torrente affluente del Lago di Como, che scorre nella provincia di Como (Lombardia, Italia) e nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino, Svizzera)

Svizzera 
Breggia – comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)